Only the Lonely ist

 Only the Lonely (Know the Way I Feel) ist der Titel eines Songs von Roy Orbison aus dem Jahr 1960
 der Originaltitel des Films Mama, ich und wir zwei